Dil Ne Phir Yaad Kiya ist der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Dil Ne Phir Yaad Kiya (1966) mit Dharmendra und Nutan
 Dil Ne Phir Yaad Kiya (2001) mit Govinda und Pooja Batra